Challenge Cup 2013-2014 – torneo di pallamano maschile
 Challenge Cup 2013-2014 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2013-2014 – torneo di pallavolo maschile